Флаг Коното́пского райо́на — один из двух официальных символов Конотопского района Сумской области наряду с гербом района. Был утверждён 24 июня 2022 года XIII сессией Конотопского районного совета VIII созыва.

Описание

Флаг 2022 года 
Прямоугольное двухцветное полотнище с соотношением сторон 2:3, в верхней желтой горизонтальной полосе, занимающей 2:3 полотна, изображен герб района, нижняя голубая полоса занимает 1:3 полотна. Герб размещён в центре желтой полосы. Высота щита герба на флаге может составлять от 2:5 до 1:2 ширины полотнища. На флаге обрамление гербового щита не используется. Цветовая гамма флага обусловлена геральдическими традициями региона и отражает аграрный характер района и его богатые водные ресурсы.

Флаг 2000 года 

Флаг, утверждённый 25 октября 2000 года XI сессией Конотопского районного совета III созыва, представляет собой прямоугольное полотно (соотношение длины и ширины — 2:3) синего цвета с изображением в его центральной части герба района. Соотношение высоты гербового щита к высоте флага — 2:3. В центре размещён герб Конотопского района.

  Синий цвет символизирует небо, воды рек Конотопщины.
  Золотой цвет символизирует благородство и богатство.

Флаг является символом местного самоуправления, а также отображает историю и традиции района.

См. также 
 Герб Конотопского района
 Герб Конотопа
 Флаг Конотопа
 Конотопский район

Примечания

Ссылки 
 Конотопский районный совет. Символика района
 Описание герба и флага Конотопского района
 Геральдика и символика Сумщины

Конотопский район
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением ангела
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением весов
Флаги с изображением змеи
Флаги с изображением башни